Дорохи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дорохи — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Дорохи — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Дорохи — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Дорохи — деревня в Красногородском районе Псковской области.